2 miejscowości w Polsce: 
 Biały Kościół – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Biały Kościół – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś

Zobacz też 
 Biely Kostol – wieś na Słowacji